Хилман има више значења:
 Хилман (Минесота)
 Хилман (Мичиген)